

Geografia 
 Baena – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Álex Baena – calciatore spagnolo, centrocampista
 Javier Baena – ex calciatore argentino, difensore
 José Humberto Baena Alonso – attivista spagnolo
 Raúl Baena – calciatore spagnolo, centrocampista
 Roberto Carballés Baena – tennista spagnolo

Altro 
 Cancionero de Baena – raccolta di 576 composizioni di 56 poeti che scrissero a cominciare dal 1360 in avanti